La Prva liga Republike Srpske 2010-2011 è stata la sedicesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la nona come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2011-2012.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2010-2011
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2010-2011
 Kup Bosne i Hercegovine 2010-2011
 Kup Republike Srpske 2010-2011

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della Prva liga Republike Srpske